Eaton steht für:
 ein Familienname, siehe Eaton (Name)

Eaton heißen folgende geographische Objekte:

 Eaton County, Verwaltungseinheit in Michigan
 Eaton-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 Eaton Township – diverse Townships in den Vereinigten Staaten 

Städte, Orte:
 Eaton (Western Australia), Ort in Australien 

 Eaton (Buckinghamshire), Ort im Vereinigten Königreich
 Eaton (Oxfordshire), Ort im Vereinigten Königreich
 Eaton (Shropshire), Ort im Vereinigten Königreich

 Eaton (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Eaton (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Eaton (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten
 Eaton (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Eaton (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Eaton (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
 Eaton (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Eaton (Ohio), Stadt im Preble County, Ohio, Vereinigte Staaten
 Eaton (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 Eaton (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Eaton (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Eaton (Town, Brown County), Town(ship) in Wisconsin
 Eaton (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin
 Eaton (Town, Manitowoc County), Town(ship) in Wisconsin

Baulichkeiten
 Eaton School, in Norridgewock 
 Eaton Site, in West Seneca, New York 

Eaton, Weiteres:
 Eaton Corporation, ein irisches Industrieunternehmen
 Eaton Industries, ein Tochterunternehmen der Eaton Corporation (ehemals Moeller GmbH) 
 Eaton Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Eaton’s, eine kanadische Warenhauskette
 USS Eaton (DD-510), einen Zerstörer der US Navy

Siehe auch:
 Eton, Van Eaton
 Das Haus am Eaton Place